

Cinema
 The Guilty – film del 1947 diretto da John Reinhardt
 The Guilty – film per la televisione del 1992 diretto da Colin Gregg
 The Guilty - Il colpevole (The Guilty) – film del 2000 diretto da Anthony Waller
 Il colpevole - The Guilty (Den skyldige) – film del 2018 diretto da Gustav Möller
 The Guilty – film del 2021 diretto da Antoine Fuqua

Televisione
 The Guilty – miniserie televisiva del 2013